Скаковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Скаковка — деревня в Крупском районе Минской области.

Украина 
 Скаковка — село в Бердичевском районе Житомирской области.